.pn – domena internetowa Pitcairnu
 pn. – północ, północny
 pn. – skrót od: pod nazwą
 p-n – rodzaj złącza
 pn. – poniedziałek
 PN – Polsat News
 PN – Polska Niepodległa
 PN – Polska Norma
 PN – Park Narodowy